Freckles – film del 1912 diretto da Frederick A. Thomson
Freckles – film del 1914 diretto da Scott Sidney
Freckles – film del 1917 diretto da Marshall Neilan
Freckles – film del 1928 diretto da James Leo Meehan
Freckles – film del 1935 diretto da William Hamilton e Edward Killy
Freckles – film del 1960 diretto da Andrew V. McLaglen